Ранчо Морено има више значења:

 Ранчо Морено (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Морено, Колонија Теколоте Батакез (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Морено (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ранчо Морено (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Морено (Сан Бернардо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ранчо Морено, Лас Маргаритас (Итурбиде), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ранчо Морено, Бахос дел Хобо (Медељин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику